Škorić ist der Familienname folgender Personen:

 Mile Škorić (* 1991), kroatischer Fußballspieler
 Mira Škorić, serbische Sängerin
 Pero Škorić (* 1969), serbischer Fußballspieler
 Zlatko Škorić (1941–2019), jugoslawischer Fußballspieler